Финал женского Кубка УЕФА 2004 года — финальные матчи розыгрыша женского Кубка УЕФА 2003/04, 3-го сезона в истории турнира. Матчи состоялись 8 мая и 5 июня 2005 года. В финале встретились шведский «Умео» и немецкий «Франкфурт». Команды второй раз в истории турнира встретились в финале. Для шведской команды финал стал третьим подряд, для немецкой — вторым в истории.

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА среди женщин 2003/2004

Ссылки 
 Отчёт на uefa.com

2004
Футбол в Европе в 2004 году
финал
Май 2004 года
Июнь 2004 года
Спорт в Швеции в 2004 году
События 8 мая
События 5 июня
Международные соревнования по футболу в Германии
Спорт в Германии в 2004 году
Международные спортивные соревнования во Франкфурте-на-Майне
Международные соревнования по футболу в Швеции